Референдум о статусе Крыма:
 Референдум о статусе Крыма (1991)
 Референдум о статусе Крыма (2014)

См. также 
 Крымский референдум 1994 года